Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1941, den heutigen US Open, besiegte der topgesetzte US-Amerikaner Bobby Riggs seinen als Nummer 3 gesetzten Landsmann Frank Kovacs im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 61. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1941 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1941
1941